Конино () — населённый пункт в общине Лебане Ябланичского округа Сербии.

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживало 913 человек (907 сербов, 4 цыгана, 1 македонец и 1 хорват).

Религия 
Согласно церковно-административному делению Сербской православной церкви, село относится к Первому лебанскому приходу Ябланичского архиерейского наместничества Нишской епархии.

Примечания 

Населённые пункты Сербии